Erik Wahlberg kan syfta på flera personer

 Erik Wahlberg (målare), en svensk fajansmålare verksam under 1700-talet. 
 Erik Wahlbergson (ursprungligen Wahlberg; 1808–1865), en svensk målare
 Erik Wahlberg (språkforskare) (1918–2012), en svensk språkforskare och genealog
 Erik Wahlberg (idrottare) (2002–)